Sam Bennett (2001) – atleta britannico
Sam Bennett (1990) – ciclista irlandese
Sam Bennett  – personaggio della serie televisiva Private Practice